Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 1998 im Squash fanden vom 23. bis 26. April 1998 in Espoo in Finnland statt. Insgesamt traten 21 Mannschaften bei den Herren und 15 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 26. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 21. Austragung.

Bei den Herren und Damen setzten sich jeweils die Titelverteidiger aus England durch. Die Herrenmannschaft um Simon Parke, Del Harris, Chris Walker, Paul Johnson und Mark Chaloner besiegte im Finale Finnland mit den Spielern Juha Raumolin, Janne Kyttanen, Olle Poutiainen und Mika Monto mit 3:1. Bei den Damen besiegten Sue Wright, Cassie Jackman, Linda Charman und Jane Martin ihre deutschen Konkurrentinnen Sabine Schöne, Sabine Baum und Daniela Grzenia im Endspiel mit 3:0.

Herren

Ergebnisse

Halbfinale, Finale 

Das Spiel um Platz 3 zwischen Wales und Frankreich endete aufgrund des besseren Punktverhältnisses (104:101) zugunsten von Wales.

Platzierungsspiele

Damen

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

1998
Squashturnier 1998
Squashturnier in Finnland
Sportveranstaltung in Espoo